Николай Петрухин:
 Петрухин, Николай Дмитриевич (1908—1944) — Герой Советского Союза (1945).
 Петрухин, Николай Трофимович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, генерал-лейтенант.